Carl Billsten kan avse:

 Carl Billsten den äldre
 Carl Billsten den yngre